En France, plusieurs chapelles sont nommées « chapelle des Pénitents bleus ».

France

Nouvelle-Aquitaine 
 Creuse  :
 Chapelle des Pénitents bleus, Felletin

 Dordogne :
 Chapelle des Pénitents bleus ou Saint-Benoît, Sarlat-la-Canéda

 Haute-Vienne :
 Chapelle des Pénitents bleus, Eymoutiers

 Lot-et-Garonne :
 Chapelle des Pénitents bleus, Villeneuve-sur-Lot

Occitanie 
 Aude
 Chapelle des Pénitents bleus, Narbonne

 Haute-Garonne :
 Chapelle des Pénitents bleus, actuelle église Saint-Jérôme, Toulouse

 Hérault :
 Chapelle des Pénitents bleus, Béziers
 Chapelle des Pénitents bleus, Lodève
 Chapelle des Pénitents bleus, Montpellier

 Lot :
 Chapelle des Pénitents bleus, Luzech.
 Chapelle des Pénitents bleus ou église des Récollets, Saint-Céré.

 Tarn-et-Garonne :
 Chapelle des Pénitents bleus, Beaumont-de-Lomagne

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-Maritimes :
 Chapelle des Pénitents bleus ou du Saint-Sépulcre, Nice.

 Bouches-du-Rhône :
 Chapelle des Pénitents bleus, Aix-en-Provence ;
 Chapelle des Pénitents bleus, La Ciotat.

 Var :
 Chapelle des Pénitents bleus ou Saint-Blaise, Hyères.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Chapelle des Pénitents verts
 Chapelle des Pénitents violets
 Confrérie de pénitents

~Bleus
~PénitentsBleus
PénitentsBleus